Carbaripa of Carpati, een hindoeïstische/boeddhistische mahasiddha
 Carpați, voormalig Roemeens motorfietsmerk